

Patronyme 

Alexander Gordon Laing (1793-1826), explorateur britannique
Arthur Laing (1904-1975), homme politique canadien
Christie Laing (née en 1985), actrice canadienne
Kirkland Laing (1954-2021), boxeur britannique d'origine jamaïcaine
Leslie Laing (1925-2021), athlète jamaïcain
Malcolm Laing (1762-1818), historien écossais
Martin Laing, chef décorateur anglais, fils de Robert W. Laing
Quintin Laing (né en 1979), hockeyeur canadien
 Robert W. Laing (né en 1937), chef décorateur et directeur artistique britannique, père de Martin Laing
Ronald Laing (1927-1989), antipsychiatre britannique

Voir aussi
Laing O'Rourke, entreprise britannique
 Laing Art Gallery, musée à Newcastle upon Tyne (Angleterre)
Myopathie distale de type Laing

 Laing (mets), spécialité culinaire philippine à base de taro
Patronyme écossais